Адольф Соммер, псевдоним — Гродзишчан, немецкий вариант - Адольф Зоммер (; , 25 февраля 1862 года, Будишин, Лужица, Германия — 3 сентября 1909 года, Будишин, Германия) — лужицкий педагог, писатель, переводчик и культурный деятель.

Биография 
Родился 25 февраля 1862 года в Будишине в семье каменщика. Окончив начальную школу, поступил в 1876 году в педагогическое училище. С 1881 года работал помощником учителя в Гучине. В 1884 году возвратился в Будишин, где работал в одной из городских школ до своей смерти в 1909 году. В 1881 году вступил в культурно-просветительскую организацию «Матица сербская». С 1894 года преподавал верхнелужицкий язык.

Публиковал свои произведения на страницах газеты «Serbske Nowiny», журналов «Łužica» и «Pomhaj Bóh». Изучив русский язык, работал переводчиком в суде. Переводил на верхнелужицкий язык произведения Льва Толстого, Александра Пушкина и Владимира Короленко. В 1898 году совершил вместе с Яном Арноштом Голаном путешествие в Россию. Перевёл несколько комедий на верхнелужицкий язык. Будучи помощником учителя в Гучине, увлёкся пчеловодством и написал книгу об истории пчеловодства в Лужице.

Избранные сочинения 
 Swjatowitowa swjatnica., 1893
 Wón wšak njewě, što by chcył., 1894
 Serbske Nowiny čisło 365., 1896
 Moje lońše pućowanje k bratrowskim a cuzym narodam., Łužica, Budyšin 1899.
 Za Budyšinom na roli., Łužica, Budyšin 1912.
 W hosćencu Zeleneho zmija., Łužica, Budyšin 1915.

Литература 
 Nekrolog LXI. W: Časopis Maćicy Serbskeje. Lětnik 64 (1911), čo. 2, str. 134—137.
 Jurij Młynk: Sommer, Adolf. W: Jan Šołta, Pětr Kunze, Franc Šěn (wud.): Nowy biografiski słownik k stawiznam a kulturje Serbow. Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšin 1984, str. 515.

Верхнелужицкие писатели
Лужицкие переводчики
Лужицкие педагоги
Члены Матицы сербо-лужицкой